Ласькие  — топоним:

Беларусь 
 Ласькие — деревня, Залесский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Ласькие — деревня, Козловщинский сельсовет, Поставский район, Витебская область

См. также 
 Ласьки